Estorãos ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Estorãos (Fafe)
 Estorãos (Ponte de Lima)